karkar-yuri (karkar, yuri) – język (Papua-Nowa Gwinea)
  – język (Brazylia)